ССА:
 Студенческий совет Академии — главный орган студенческого самоуправления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 Свободная Сирийская Армия — крупнейшая повстанческая группировка в Сирии, ведущая вооружённую борьбу против правительства Башара Асада.
 Союз Системных Администраторов — Российская межрегиональная общественная организация, основанная в 2017 году.
 Советская социологическая ассоциация — созданная в 1958 году первая в России (и Советском Союзе) ассоциация, объединившая социологов, работавших в НИИ Академии наук СССР и отраслевых институтах, имевших социологические лаборатории, преподавателей вузов.
 Centro Sportivo Alagoano (ССА Масейо) — бразильский футбольный клуб из города Масейо, штат Алагоас.
 ССА — светосигнальная система аэродрома.
 Специфические серотонинергические антидепрессанты — группа антидепрессантов со сравнительно малыми побочными действиями и хорошей переносимостью.